Randagi – animali che vagano senza proprietario, da soli o in branco
 Randagi – gruppo musicale italiano thrashcore-crossover
 Randagi (American Strays) - film del 1996 diretto da Michael Covert
 I randagi – romanzo biografico di Antonio Moresco del 2005
 Randagi. Da Zero. – romanzo a fumetti scritto da Alessandro Mari e disegnato da Francesca Zoni del 2016
 Randagi – manga di Keigo Shinzō del 2018